Příjmení Workman nese více různých osobností:

 Fanny Bullock Workman (1859–1925) – americká geografka, kartografka, průzkumnice, spisovatelka a alpinistka
 Reggie Workman (* 1937) – americký jazzový kontrabasista
 Shanelle Workman (* 19??) – francouzský historik